Аллергический ринит
Поллиноз